Oran peut faire référence à

Toponymes

Oran, ville portuaire du nord-ouest de l'Algérie.
 La wilaya d'Oran, division administrative algérienne dont la capitale est la ville d'Oran.

Orán (Argentine), province de Salta, Argentine

Oran (Iowa)
 Oran (Missouri)
 Oran (Texas)

Oran (Inde), ville de l'État indien de Uttar Pradesh

Bateau 
 Ville d'Oran un paquebot français.

Notes et références 

Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis